Oliveirensi – abitanti di Oliveira
Oliveirensi – abitanti di Senhora de Oliveira